Maria Comnena (1152-1182), figlia dell'Imperatore Manuele I Comneno
Maria Comnena (1154-1208), moglie di Amalrico I di Gerusalemme
Maria Comnena (1144-1190), moglie di Stefano IV d'Ungheria
Maria Comnena (1328-1408), figlia di Basilio I e sorella di Alessio III di Trebisonda 
Maria Comnena (1404-1439), figlia di Alessio IV di Trebisonda e moglie dell'Imperatore Giovanni VIII Paleologo